Honk (honkbal)
HONK!, een musical gebaseerd op het verhaal van Het lelijke eendje
Honk (Rolling Stones), een album van The Rolling Stones
Honk (tijdschrift), een Amerikaans tijdschrift